Çingiz Mustafayev ist der Name folgender Personen:
* Çingiz Mustafayev (Journalist) (1960–1992), aserbaidschanischer Journalist
 Çingiz Mustafayev (Sänger) (* 1991), aserbaidschanischer Sänger